Schridde ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Schridde (1904–1968), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Naturschutzbeauftragter
 Hermann Schridde (1937–1985), deutscher Springreiter
 Katharina Schridde (* 1964), evangelische Benediktinerin und Autorin